Мусорный кризис в Италии
 Мусорный кризис во Львове
 Мусорный кризис в России (2018-2019)